'Souvenir du Docteur Jamain' est un cultivar de rosier grimpant appartenant à la classe des roses anciennes et des hybrides remontants obtenu par le rosiériste français François Lacharme en 1865. Il est dédié à un amateur de roses, le docteur Alexandre Jamain (1816-1862), frère de l'horticulteur parisien Hippolyte Jamain et ne doit pas être confondu avec le rosier Bourbon 'Docteur Jamain' (Jamain, 1851).

Description 
Le rosier buisson atteint un hauteur de 150-305 cm et une largeur de 90 cm. Ses rameaux sont presque totalement inermes. Les feuilles sont d'abord de couleur bronze, puis vertes.

Les fleurs doubles de 'Souvenir du Docteur Jamain' sont remarquables par leur couleur violette ou rouge foncé cramoisi d'une belle forme en coupe et qui deviennent lie-de-vin en fin de floraison. Leur diamètre est de 7 à 8 cm avec parfois à l'intérieur des stries blanches. Les étamines sont d'un beau jaune doré.

Les roses de 'Souvenir du Docteur Jamain' sont fortement parfumées (7\10).

Culture 
Il est recommandé de le planter dans un endroit à mi-ombre, car les rayons trop directs du soleil peuvent brûler les fleurs et leur faire perdre leur couleur si originale. Sa zone de rusticité est de 4b, ce qui en fait un rosier vigoureux contre les hivers froids, mais il fleurit mieux sous un climat doux et sec. Il ne refleurit pas après une taille trop sévère, il faut donc éviter de le rabattre à plus que la moitié de sa hauteur.

Vita Sackville-West était très satisfaite de son grimpant 'Souvenir du Docteur Jamain' à Sissinghurst.

Ascendance 
D'après The Graham Stuart Thomas Rose Book et le site HelpMeFind.com, son ascendance est la suivante :

Quelques distinctions 
  Dowager Rose Queen (ARS), Mid-Hudson Rose Society, États-Unis (2000)
  Dowager Rose Queen (ARS), Mount Diablo Rose Society, États-Unis (2001)
  Dowager Rose Queen (ARS), Southern Tier Rose Society, États-Unis (1999)

Notes et références

Bibliographie 
 François Joyaux, Nouvelle Encyclopédie des roses anciennes, éd. Ulmer, 2005

Liens externes 
Bulletin de l'Association des roses anciennes en France

Cultivar de rosier
Roses anciennes
Hybride remontant